Altino, comune italiano in provincia di Chieti
Altino, frazione del comune italiano di Montemonaco
Altino, frazione del comune italiano di Quarto d'Altino nella città metropolitana di Venezia
Altinum, nome latino della città romana di Altino, che sorgeva nei pressi della precedente
Altinum, nome latino della città ungherese di Mohács 
Altino, raro tipo di registro vocale maschile
Monte Altino, rilievo del Lazio.